Malinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malinen (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Malinen (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar